Sancho IV av Kastilien (’’El Bravo’’, ”den modige”), född 1258, död 1295, var en kung av Kastilien. Han gjorde 1282, med stöd av cortes i Kastilien, uppror mot sin far, Alfons X. Denne sökte understöd hos påven och morerna och lyckades betvinga en rad kastilianska adelsmän. Sancho IV nödgades ingå en förlikning, i vilken han erkändes som tronarvinge i Kastilien, under det att självständiga furstendömen skulle tillfalla hans bröder. 

Efter Alfons’ död, 1284, blev Sancho IV erkänd som konung i Kastilien. Sancho IV sökte tvinga bröderna till att underkasta sig hans överhöghet. Sanchos hela regering var uppfylld av strider med bröderna och aristokratin, som med all makt sökte hävda sina privilegier mot Sancho. En ny arabisk invasion hejdades av Sancho. Tarifa erövrades från morerna, däremot misslyckades Sanchos strävanden att betvinga Algeciras.

Strax före sin död (möjlig orsak tuberkulos) utsåg han sin fru María de Molina, att träda in som regent för sin son Ferdinand IV, nio år gammal. Sancho IV avled den 25 april 1295 i Toledo.

Källor

Kastiliens regenter
Födda 1258
Avlidna 1295
Män